Paracallisoma är ett släkte av kräftdjur. Paracallisoma ingår i familjen Scopelocheiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paracallisoma